Caleremaeus är ett släkte av kvalster. Caleremaeus ingår i familjen Caleremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Caleremaeus